Лория — фамилия (также — Лурия, Лурья, Луриа, Лори, Лури, Лурье, Лурьев и ряд других созвучных вариантов).

Известные носители:
 Лория, Абессалом Мамантьевич (1922—2001) — советский и грузинский актёр.
 Лория, Георгий (род. 1986) — грузинский футболист.
 Лория, Геронтий Эвтихович (1935—2002) — заслуженный строитель РСФСР, Герой Социалистического Труда.
 Лория, Давид Григорьевич (род. 1981) — казахстанский футболист.
 Лория, Марвин (род. 1997) — коста-риканский футболист.
 Лория, Симоне (род. 1976) — итальянский футболист.
 Лория, Филипп Глахунович (1878—1962) — грузинский политик.

См. также 
 Лурия
 Лурья
 Луриа
 Лори
 Лури
 Лурье